Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Kimiko Date-Krumm 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Leila Meskhi (secondo turno)
 Helena Sukovà (quarti di finale)
 Amy Frazier (terzo turno)
 Lori McNeil (quarti di finale)

 Assente
 Yayuk Basuki (terzo turno)
 Mary Pierce (terzo turno)
 Susan Sloane-Lundy (primo turno)
 Tami Whitlinger-Jones (primo turno)
 Regina Rajchrtová (primo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (terzo turno)
 Anne Minter (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1991